Eerste klasse (1900/1901) był 6. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 9 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Racing Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 

1900 w Europie
1900 w piłce nożnej
1901 w Europie
1901 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii